Osso temporal - osso par que forma as laterais do crânio
 Paradoxo temporal - um certo tipo de paradoxo envolvendo a viagem no tempo (especialmente para o passado)  
 Tempestade - chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes
 Temporal (canção de Banda Calypso) - de 2002
 Temporal (canção de Pitty) - de 2003

Ver também

 Tempo

Desambiguação